Мойганское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Заларинском районе Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Мойган.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1228 человек, в том числе 593 мужчины и 635 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Мойган
 Каратаева
 Участок Кирхай
 Участок Мягчинский
 Романенкина
 Халты
 Чаданова

Примечания 

Муниципальные образования Заларинского района
Сельские поселения Иркутской области